Бригадировка — название населённых пунктов:

Россия 
 Бригадировка — хутор в Перелюбском районе Саратовской области.
 Бригадировка — село в Мелекесском районе Ульяновской области.

Украина 
 Бригадировка — село в Козельщинском районе Полтавской области.
 Бригадировка — село в Хорольском районе Полтавской области.
 Бригадировка — село в Радивиловском районе Ровненской области.
 Бригадировка — село в Балаклейском районе Харьковской области.
 Бригадировка — село в Изюмском районе Харьковской области.